Collapse of Light steht für:

 Collapse of Light (Album), Album der belgischen Funeral-Doom-Band Until Death Overtakes Me
 Collapse of Light (Band), 2010 gegründete Atmospheric-Doom- und Gothic-Metal-Band